Scribner House ist der Name folgender Gebäude:

 Scribner House (New Albany), im Bundesstaat Indiana, Vereinigte Staaten
 Scribner House (Cornwall), im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten